María Isabel de Suecia (Castillo de Örebro, 10 de marzo de 1596 - Castillo de Bråborg, 7 de agosto de 1618) fue una princesa sueca, la segunda hija del rey Carlos IX de Suecia y de su segunda esposa, Cristina de Holstein-Gottorp, y por matrimonio duquesa de Ostrogotia.

Vida 
María Isabel creció junto a su hermano, Gustavo Adolfo, y su primo Juan, duque de Finlandia. Se le brindó una buena educación impartida por Johannes Bureus y Johan Skytte. Según se dice era una buena estudiante, interesada en la literatura, y mantuvo correspondencia con su profesor, Johan Skytte, en latín a los diez años.

Matrimonio 
En 1610, María Isabel fue comprometida con su primo, Juan de Suecia, duque de Ostrogotia. La razón para este matrimonio era política y fue arreglado por la madre de la novia, la reina Cristina. Juan era hijo del rey anterior, Juan III de Suecia, y sus derechos al trono excedían a los del padre de María Isabel. Aunque el duque había cedido estos derechos y no era una persona ambiciosa, había preocupaciones de que pudiera convertirse en una amenaza si se casaba con una princesa extranjera.

El clero se opuso a este casamiento, renegando del parentesco cercano entre ambos, algo que no respetaba el 1571 års kyrkoordning ("decreto de la iglesia sueca de 1571") y también de no haber sido consultados en el asunto, pero fueron silenciados por la reina Cristina, quien declaró que la boda era una cuestión secular.

El 29 de noviembre de 1612, a los dieciséis años, María Isabel contrajo matrimonio con Juan de Östergötland en el castillo de Tre Kronor en Estocolmo.

El duque y la duquesa tenían lujosas cortes en sus residencias en el castillo de Vadstena y el castillo de Bråborg en el ducado de Ostrogotia. El matrimonio fue descrito como infeliz, y María Isabel culpó a su madre por haberlo arreglado. Según se dice, ninguno de los cónyuges estaba contento por el matrimonio, y se creía que tuvo un efecto negativo en la salud de ambos.

Juan sufría de una depresión creciente desde 1613, y desde el verano del año siguiente, María Isabel se vio afectada por periodos de demencia "de los que se recuperó sólo periódicamente por el resto de su vida"  Durante estos períodos de demencia, ocasionalmente perdía la capacidad de hablar, y debía ser vigilada por los guardias, ya que se temía que pudiera suicidarse. Se dice que la reina Cristina se arrepintió de haber arreglado el matrimonio.  Su enfermedad causó una gran preocupación en la familia real; su madre a menudo le visitaba y su hermano, el rey Gustavo II Adolfo enviaba a su médico personal para atenderle.

Caza de brujas 
El matrimonio gobernó independientemente en su ducado. Juan tenía el derecho de emitir leyes nuevas, y María Isabel tuvo una evidente influencia sobre él. Durante los seis años que vivieron juntos en Ostrogotia, una caza de brujas se llevó a cabo en el ducado, por la que ellos, y María Isabel en particular, fueron considerados los responsables.

Una mujer fue ejecutada en Söderköping después de ser acusada de haber hechizado a los duques. El sacerdote personal de María Isabel, Claudius Prytz, estuvo muy activo en este asunto. El duque emitió una ley nueva que hizo que fuera más fácil juzgar y ejecutar brujas, lo cual culminó en el juicio por brujería de Finspång."Dos malvadas y renombradas hechiceras, a las cuales Sus Altezas el Duque Juan y su noble consorte, María Isabel destruyeron por la palabra de Dios, fueron quemadas en un lugar llamado Skogby vad".Siete mujeres fueron ejecutadas en Finspång en 1617. Después de este hecho, hubo pocos juicios por brujería en Suecia. Cuando el frenesí de las brujas estalló en 1668-1676, la caza de brujas de la década de 1610 en Ostrogotia fue recordada y señalada como advertencia por aquellos escépticos hacia la creencia en las brujas. El mayordomo mayor Per Brahe advirtió:"Ser estrictos con los afectados, porque creen en demasiadas cosas que no son reales, y las ejecuciones sólo aumentarán esto, como sucedió en épocas del Duque Juan", y: "El Primer Ministro recordó a la Princesa del duque Juan. Ella comenzó a quemar a algunas mujeres, y al final, no hubo una mujer que no estuviera acusada de brujería".Diez ejecuciones están confirmadas. Después de la muerte de María Isabel, la caza de brujas llegó a su fin.

Muerte 
El 5 de marzo de 1618, enviudó cuando el duque Juan murió en Bråborg. No tuvieron descendencia. María Isabel tenía 22 años y se retiró al castillo de Stegeborg.

Falleció debido a 'su enfermedad de toda la vida' sólo cinco meses después de la muerte de su marido; según el capellán real, Petrus Bjugg, la muerte fue un alivio para ella.  Fue enterrada al lado de su marido en la catedral de Linköping en enero de 1619.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Ankarloo, Bengt, Satans raseri: en sannfärdig berättelse om det stora häxoväsendet i Sverige och omgivande länder, Ordfront, Estocolmo, 2007.
 (en sueco) Runeberg.org, Svenskt biografiskt handlexikon.
 (en sueco) Runeberg.org, Anteckningar om svenska qvinnor.

Suecos del siglo XVI
Suecas del siglo XVI
Princesas de Suecia
Casa de Vasa
Fallecidos en 1618
Nacidos en 1596